Аксиома непрерывности — аксиома, которая встречается в различных аксиоматических системах.
 Аксиоматика вещественных чисел
 Аксиоматика Гильберта евклидовой геометрии
 Аксиоматика Колмогорова теории вероятностей.